Larroque ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Larroque (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Larroque (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
 Larroque (Tarn) im Département Tarn

mit Namenszusatz:
 Larroque-Engalin im Département Gers
 Larroque-Saint-Sernin im Département Gers
 Larroque-sur-l’Osse im Département Gers
 Larroque-Toirac im Département Lot

Larroque ist der Name weiterer Orte:
 Larroque (Entre Ríos), argentinische Stadt in der Provinz Entre Ríos

Larroque ist der Familienname folgender Personen:
 Koumba Larroque (* 1998), französische Ringerin
 Philippe Tamizey de Larroque (1828–1898), französischer Historiker und Literarhistoriker
 Pierre-Jean Larroque, französischer Kostümbildner

Siehe auch:
 La Roque
 Laroque
 Larocque
 Larock